Oberliga 2013/14 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 2013/14
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2013/14
 Fußball-Oberliga Hamburg 2013/14
 Fußball-Oberliga Niedersachsen 2013/14
 Fußball-Oberliga Nordost 2013/14
 Fußball-Oberliga Niederrhein 2013/14
 Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2013/14
 Fußball-Oberliga Westfalen 2013/14
 Eishockey-Oberliga 2013/14

Siehe auch:

 Fußball-Mittelrheinliga 2013/14